Krommer ist der Name von

 Anna Krommer (* 1924), deutsch-US-amerikanische Schriftstellerin
 Franz Krommer (1759–1831), tschechischer Musiker